AK-моде́ль (модель Ребело, ) — эндогенная модель экономического ростa, в которой устойчивый экономический рост достигается за счет неубывающей предельной производительности капитала, понимаемого в модели как совокупность физического и человеческого капитала, в производстве инвестиционных товаров. AK-модель преодолела недостаток экзогенности темпов научно-технического прогресса, присущий неоклассическим моделям, и показала возможность негативного воздействия фискальной политики на долгосрочные темпы экономического роста. Однако сильная чувствительность темпов экономического роста к изменениям налоговой ставки, предполагаемая по модели, не подтверждается эмпирически. Также в модели не раскрывается целенаправленная деятельность экономических агентов по инвестированию в новые технологии с целью извлечения прибыли. Разработана в 1990 году .

История создания 
В ранних неоклассических моделях экономического роста (модели Солоу и Рамсея — Касса — Купманса) темпы научно-технический прогресса, являющего источником экономического роста, задавались экзогенно, а капитал как фактор производства характеризовался убывающей отдачей от масштаба. Чтобы объяснить темпы экономического роста, исследователи стали использовать более широкую трактовку понятия «капитал», включая в него и человеческий капитал. Эта концепция была впервые предложена Фрэнком Найтом в 1944 году. На основании такой широкой трактовки капитала традиционно используемую в макроэкономических моделях функцию Кобба — Дугласа сменила производственная функция вида , которая впервые была предложена в 1937 году Джоном фон Нейманом (на английский язык работа была переведена в 1945 году). Простейший вариант AK-модели (с экзогенной ставкой сбережения) был предложен Робертом Солоу в 1970 году, однако сам Солоу посчитал её неинтересной. Для объяснения нормы сбережений как следствия решений экономических агентов, как и в модели Рамсея — Касса — Купманса, используется межвременная функция полезности из работы Фрэнка Рамсея 1928 года. После Роберта Солоу многие исследователи предлагали свои версии АК-модели, иногда под этим названием подразумеваются некоторые схожие модели (см. ниже), но в качестве модели, объединяющей человеческий и физический капитал в производственную функцию вида , с помощью которой объясняются темпы экономического роста, в обзорных источниках используется модель, предложенная  в работе «Анализ зависимости долгосрочной фискальной политики и темпов экономического роста», опубликованной в апреле 1990 года и изданной в июне 1991 года в журнале .

Описание оригинальной модели

Базовые предпосылки модели 
В модели рассматривается закрытая экономика. Фирмы максимизируют свою прибыль, а потребители — полезность. Экономика функционирует в условиях совершенной конкуренции. Производится два разных типа продуктов: один используется, для потребления , другой - для инвестиций . Норма выбытия капитала  задается экзогенно. В качестве работника и потребителя в модели выступает бесконечно живущий индивид (или домохозяйство). Предполагается, что между разными поколениями существуют альтруистические связи, при принятии решений домохозяйство учитывает ресурсы и потребности не только настоящих, но и будущих своих членов, что делает его решения аналогичным решениям бесконечно живущего индивида. Время  изменяется непрерывно.

Предпосылка о закрытой экономике означает, что произведенный продукт тратится на инвестиции и потребление, экспорт/импорт отсутствуют, сбережения равны инвестициям: .

Капитал , трактуемый в модели как совокупность физического и человеческого капитала, распределяется между двумя секторами, производящими инвестиционные и потребительские товары: 

,
где  — совокупный запас капитала в момент времени ,  — капитал, используемый в производстве потребительских товаров в момент времени ,  — капитал, используемый в производстве инвестиционных товаров в момент времени .
Если обозначить долю капитала, задействованного в производстве потребительских товаров в момент времени  как , , то  и .

Производственная функция в секторе потребительских товаров описывается функцией Кобба — Дугласа: 

,
где  — совокупное потребление в момент времени ,  — потребление отдельного индивида в момент времени ,  — трудовые ресурсы в момент времени ,  — технологический параметр, .

Производственная функция в секторе инвестиционных товаров не включает в себя труд как фактор производства, зависит только от капитала и описывается функцией: 

,
где  — технологический параметр, .

Население , равное в модели совокупным трудовым ресурсам, растет с постоянным темпом : .

Индивид предлагает одну единицу труда (предложение труда неэластично) и получает заработную плату (в единицах потребительского товара). Функция полезности бесконечно живущего индивида-потребителя  является сепарабельной, то есть потребление прошлых и будущих периодов не влияют на текущую полезность, влияет только потребление текущего периода. Она удовлетворяет условиям  и условиям Инады (при потреблении, стремящемся к нулю, предельная полезность стремится к бесконечности, при потреблении, стремящемся к бесконечности, предельная полезность стремится к нулю): , а также обладает постоянной эластичностью замещения , и имеет вид:

,
где  — коэффициент межвременного предпочтения потребителя, .

Доходы индивида состоят из заработной платы  и поступлений от активов . Активы индивида  могут быть как положительными, так и отрицательными (долг). Процентная ставка  по вложениям и по долгу в модели принята одинаковой. В связи с этим в модели присутствует условие отсутствия схемы Понци (финансовой пирамиды): нельзя бесконечно выплачивать старые долги за счет новых:

,
где   — в закрытой экономике весь капитал принадлежит резидентам, а величина активов индивида  совпадает с запасом капитала на одного работающего.
Накопление капитала в момент времени  равно разности произведенных инвестиционных товаров и выбытия капитала:
,
где  — норма выбытия капитала,  — производная капитала по времени.

Для поиска решения модели используются удельные показатели: выпуск на единицу труда , запас капитала на единицу труда , потребление на единицу труда , инвестиции на единицу труда .

В интенсивной форме производственные функции имеют вид:  (сектор инвестиционных товаров) и  (сектор потребительских товаров).

Задача фирмы 
Задача фирм, работающие в двух секторах, состоит в максимизации прибыли ( и  в потребительском и инвестиционном секторе соответственно):

В условиях совершенной конкуренции это означает, что предельная производительность  капитала в производстве инвестиционных и потребительских товаров должна быть одинакова (), при условии статичности цен:

,

,

где  — цена инвестиционного товара в момент времени ,  — цена потребительского товара в момент времени . Из условия, что , следует:

.

Задача потребителя  
Доходы индивида расходуются либо на потребление, либо на увеличение активов (сбережений). Население растет темпом , поэтому активы на одного человека сокращаются с этим же темпом, то есть скорость изменения активов в каждый момент времени уменьшаются на . Таким образом, учитывая, что в этой версии модели  производная активов по времени , выступающая в качестве бюджетного ограничения индивида, имеет вид:

.

Как и в модели Рамсея — Касса — Купманса, задача потребителя заключается в максимизации полезности  при бюджетном ограничении и при ограничении на отсутствие схемы Понци. Поскольку бюджетное ограничение представлено как производная по времени, то задача потребителя представлена в виде задачи динамической оптимизации. Её решение можно найти путём построения функция Гамильтона и нахождения её максимума с помощью принципа максимума Понтрягина. 

Функция Гамильтона выглядит следующим образом: 

при условии:

.

Условие максимума первого порядка: . 

Фазовая координата (сопряжённое уравнение): , где  — производная  по времени.

Условие трансверсальности (при невыполнении которого найденное решение может оказаться не максимумом, а седловой точкой): , где  представляют собой  активов (теневые цены учитывают внешние эффекты в стоимости товаров, если фирмы и потребители принимают решения в соответствии со структурой цен, пропорциональной теневой, то в экономике достигается оптимальное по Парето состояние). В данном случае условие трансверсальности совпадает с ограничением на отсутствие схемы Понци. 

Искомое решение имеет вид правила Кейнса — Рамсея:

,
где  — производная потребления на душу населения по времени,  — темп роста потребления на единицу населения.

Общее равновесие в модели 
С учетом изменения цен потребительского и инвестиционного товаров, в равновесном состоянии доходности на капитал в производстве инвестиционных () и потребительских () товаров должны удовлетворять условию:

,

где  — производная цены инвестиционного товара по времени,  — производная цены потребительского товара по времени.

На траектории стабильного роста . Если выбрать потребительский товар в качестве меры стоимости, , то . Динамика цены инвестиционного товара определяется из равенства доходностей на капитал в секторах потребительских и инвестиционных товаров:

.
С учетом уравнения доходности капитала в производственном секторе, итоговое уравнение для  примет вид:
.
Если подставить значение  в уравнение динамики потребления, то оно примет вид:

.
Производная производственной функции в секторе потребительских товаров по времени выглядит следующим образом:
.

Решением системы из этих двух уравнений и будут равновесные темпы роста капиталовооружённости  (), выпуска на единицу труда  (), заработной платы  () и потребления на единицу труда  ():

,
,

Таким образом, в модели темпы роста выпуска и потребления являются постоянными, и не падают с ростом запаса капитала. Поскольку в модели отсутствуют внешние эффекты, найденное конкурентное равновесие является оптимальным по Парето, и не существует централизованного равновесия с более высокими темпами роста, в отличие от моделей обучения в процессе деятельности и Удзавы — Лукаса.

Фискальная политика в модели 
Совокупные налоговые поступления можно записать следующим образом:

,

где  — совокупные налоговые поступления в момент времени ,  — суммарная ставка налогов на потребление (например, НДФЛ, НДС),  — суммарная ставка налогов на инвестиции (например, налог на прибыль).

Налоги на потребление не влияют на темпы роста капиталовооружённости  и выпуска , они лишь приводят к уменьшению текущего уровня потребления. Но налоги на инвестиции оказывают влияние на темпы роста В этом случае оптимальные темпы роста капиталовооружённости  и выпуска  изменится следующим образом:

,

.

Таким образом, в отличие от модели Рамсея — Касса — Купманса, в которой рост налогов вызывал только снижение текущего потребления, но не влиял на темпы экономического роста, в рассматриваемой модели даже небольшие изменения в налоговой политике могут привести к снижению не только текущего уровня потребления, но и темпов экономического роста (при определенных значениях параметров, они даже могут стать отрицательными).

Упрощенная версия модели

Отличия от оригинальной модели 
Во многих работах встречается упрощенная версия модели, в которой рассматривается односекторная экономика вместо двухсекторной в оригинальной модели: производится только один товар , используемый как для потребления, так и для инвестиций. В этом случае в качестве совокупной производственной функции выступает производственная функция сектора инвестиционных товаров из оригинальной модели:

Поскольку производится только один товар, то больше нет необходимости в разных ценах  и , и в этой версии, как и в модели модели Рамсея — Касса — Купманса, работники снова получают заработную плату в натуральной величине.

Задача фирмы 

Задача фирмы состоит в максимизации прибыли :

Поскольку фирмы функционируют в условиях совершенной конкуренции, то предельные производительности факторов производства равны их ценам:

,
.

Задача потребителя 

Задача потребителя полностью аналогична задаче в оригинальной модели. Её решение имеет также вид правила Кейнса — Рамсея:

,

Общее экономическое равновесие 
В равновесном состоянии темпы роста потребления , капитала  и выпуска  равны:

.

Учитывая, что , после решения задач фирмы и потребителя, можно записать следующую систему дифференциальных уравнений:

при условии:

.

Из решения этой системы уравнений находится равновесная норма сбережения :

.

В итоге, и в упрощенной модели темпы роста выпуска и потребления также являются постоянными, и не падают с ростом запаса капитала. Поскольку в модели отсутствуют внешние эффекты, найденное конкурентное равновесие также является оптимальным по Парето, и не существует централизованного равновесия с более высокими темпами роста.

Фискальная политика в модели 
Поскольку в упрощенной версии модели индивиды получают доход только от владения капиталом (), то и налоги могут быть в ней введены только на этот источник дохода. С учетом налогов, динамика активов потребителя примет вид:

,

где  — ставка налога.

В этом случае равновесные темпы роста потребления , капитала  и выпуска  в зависимости от ставки налога  будут равны:

.

Норма сбережений  также меняется в зависимости от:

.

Как и в оригинальной модели, в упрощенной версии небольшие изменения в налоговой политике тоже могут привести к снижению не только текущего уровня потребления, но и темпов экономического роста (при определенных значениях параметров, они даже могут стать отрицательными). В целом, при более простых вычисления, упрощенная версия модели приходит к тем же общим выводам, что и оригинальная модель, за исключением вывода относительно уровня заработной платы  и темпов его роста . Но это важное различие, оно предполагает, что доля капитала в национальном доходе должна асимптотически стремиться к 100%.

Другие модели с расширенной трактовкой капитала 
В модели  человеческий и физический капитал объединены в одну переменную. Существуют также ряд других моделей, которые приходят к аналогичным выводам, но исходя из иных предпосылок. Вместе с рассматриваемой моделью из называют моделями экономического роста с расширенной трактовкой капитала или моделями эндогенного роста первого поколения.

Модель обучения в процессе деятельности 

В модели обучения в процессе деятельности производственная функция каждой отдельной фирмы удовлетворяет неоклассическим предпосылкам, однако общий запас капитала посредством эффекта перелива знаний повышает производительность труда в экономике. Модель также демонстрирует возможность устойчивого экономического роста без экзогенно задаваемых темпов научно-технического прогресса, но, поскольку устойчивый экономический рост в модели достигается за счет внешних эффектов от совокупного запаса капитала, который каждая отдельная фирма считает постоянной величиной, то достигаемое равновесие не является оптимальным по Парето. Потому в централизованном равновесии в модели темпы роста выпуска и потребления оказываются выше, чем в децентрализованном. Разработана Полом Ромером в 1986 году.

Модель Удзавы — Лукаса 

В модели Удзавы — Лукаса производственная функция каждой отдельной фирмы также удовлетворяет неоклассическим предпосылкам, однако общий запас человеческого капитала (в форме среднего уровня образования) повышает производительность труда в экономике. Модель демонстрирует возможность устойчивого экономического роста без экзогенно задаваемых темпов научно-технического прогресса, но, поскольку устойчивый экономический рост в модели достигается за счет внешних эффектов от среднего уровня образования, который каждая отдельная фирма считает постоянной величиной, то достигаемое равновесие не является оптимальным по Парето. Потому в централизованном равновесии в модели темпы роста выпуска и потребления оказываются выше, чем в децентрализованном. Разработана Робертом Лукасом на основе идей Хирофуми Удзавы в 1988 году.

Модель Мэнкью — Ромера — Вейла 

Модель Мэнкью — Ромера — Вейла является расширенной за счёт включения человеческого капитала версией модели Солоу, она разработана Грегори Мэнкью, Дэвидом Ромером и  в 1990 году. В том случае, если в модели Мэнкью — Ромера — Вейла вместо экзогенной ставки сбережений вводится функция полезности потребителя, и если выполняется условие , то она превращается в полный аналог упрощенный версии AK-модели.

Преимущества, недостатки и дальнейшее развитие модели 

AK-модель преодолевает недостаток экзогенности темпов научно-технического прогресса, присущий неоклассическим моделям (модель Рамсея — Касса — Купманса, модель пересекающихся поколений) благодаря тому, что понятие «капитал» в модели трактуется как совокупность физического и человеческого капитала, что позволяет обосновать неубывающую предельную производительность капитала в секторе инвестиционных товаров, обеспечивающую постоянные темпы экономического роста.

Темпы экономического роста в модели зависят от поведения потребителей, которые выбирают субъективную ставку дисконтирования и институциональных параметров, определяющих налоговую нагрузку. В модели показано негативное влияние повышения налогов на темпы экономического роста. Даже небольшие изменения в фискальной политике могут привести к снижению не только текущего уровня потребления, но и темпов экономического роста, которые при определенных значениях параметров даже могут стать отрицательными. Однако столь сильная чувствительность к изменениям налоговой ставки рядом экономистов считается недостатком модели: в развитых странах существенно различается налоговая нагрузка, но это не приводит к сопоставимым различиям в темпах роста ВВП.

AK-модели также иногда приписывается вывод о том, что доля капитала в национальном доходе должна асимптотически стремиться к 100%. Но это верно только для упрощённой версии модели, в оригинальной версии этот недостаток преодолевается.

Модель не предполагает ни абсолютной, ни условной конвергенции, так как темпы роста не падают с ростом объёма выпуска, а значит, в рамках её предпосылок бедные страны не могут догнать богатые. Это более реалистичный вывод, чем у моделей Солоу и Рамсея — Касса — Купманса, предполагавших, что при одинаковых структурных параметрах бедные страны должны догонять богатые. В большинстве случаев бедные страны действительно не могут догнать богатые, хотя единичные примеры таких стран известны (японское экономическое чудо, корейское экономическое чудо). Более того, в AK-модели существующие между странами разрывы со временем только нарастают, а значит, бедные страны не только не могут догнать богатые, но и все больше отстают от них. Такой вывод представляется чрезмерно пессимистичным по отношению к развивающимся странам и эмпирически не подтверждается. 

Некоторые исследователи в качестве достоинства модели также отмечают её простоту и отсутствие переходной динамики. Но следствием её простоты является то, что в понятие «капитал» включается много различных типов деятельности: физический капитал, человеческий капитал, обучение, создание новых продуктов. Из-за того, что столь различные понятия объединены в одну переменную , модель носит достаточно ограниченный характер.

Вместе с тем, отмечается, что в модели отсутствует технологический прогресс в явном виде и не раскрывается целенаправленная деятельность экономических агентов по инвестированию в новые технологии с целью извлечения прибыли. Альтернативный путь развития — импорт и внедрение новых технологий из более развитых стран — также не отражён в модели.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономический рост
Макроэкономика
AK-модель